De volgende plaatsen:
Primavera (Chili), een gemeente in de Chileense regio Magallanes y la Antártica Chilena
Primavera (Pará), een gemeente in de Braziliaanse staat Pará
Primavera (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse staat Pernambuco

Voorts naar:
Primavera Sound, een muziekfestival in Barcelona
Primavera (bedrijf) gespecialiseerd in architectuur-, engineering- & constructie-software 
Primavera (catering), een groot cateringbedrijf in Massachusetts, gespecialiseerd in huwelijken
Primavera (school), een online highschool in Arizona
Primavera (Holmboe), een compositie van Vagn Holmboe
Primavera (Riisager), een compositie van Knudåge Riisager  

En verder naar:
La Primavera, een schilderij van de Italiaanse kunstschilder Sandro Botticelli
La Primavera, een deel van Vivaldi's muziekcyclus De vier jaargetijden
Pasta primavera, een Italiaans pastagerecht
Trofeo Giacinto Facchetti, ook wel Campionato Primavera genoemd, een Italiaanse jeugdvoetbalcompetitie
Milaan-San Remo, een Italiaanse wielerklassieker bijgenaamd La Primavera
Primavera Rosa, een Italiaanse wielerklassieker voor vrouwen, eveneens bijgenaamd La Primavera